Hilary hace referencia a:
Hilary Duff, cantante estadounidense;
Hilary Hahn, violinista estadounidense;
Hilary Swank, actriz estadounidense;